Okręty US Navy o nazwie USS "Gemsbok":
 Pierwszy  był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był zbiornikowcem z okresu II wojny światowej.

Gemsbok